Чумаче́нко — украинская фамилия, образованная от слова «чумак».

Известные носители 
 Чумаченко, Ада Артемьевна (1887—1954) — российская и советская поэтесса, писательница.
 Чумаченко, Алексей Николаевич (род. 1960) — ректор Саратовского государственного университета.
 Чумаченко, Анна (род. 1945) — аргентинская и немецкая скрипачка и музыкальный педагог родом из Италии.
 
 Чумаченко, Владимир Ильич (1917—1944) — морской пехотинец, Герой Советского Союза.
 
 
 Чумаченко, Игорь Гаврилович (род. 1976) — белорусский футболист украинского происхождения, двукратный чемпион Белоруссии.
 Чумаченко, Екатерина Михайловна (в замужестве Ющенко; род. 1961) — жена 3-го президента Украины Виктора Ющенко.
 Чумаченко, Михаил Николаевич — ученик Марии Кнебель, театральный режиссёр, профессор ГИТИСа, руководитель драматического театра "Колесо".
 
 Чумаченко, Николас (род. 1944) — аргентинский и немецкий скрипач, музыкальный педагог.
 Чумаченко, Нэнси (род. 1943) — американская и немецкая виолончелистка, музыкальный педагог.
 Чумаченко, Олег Георгиевич (род. 1937) — российский бард, организатор фестивалей туристической и самодеятельной песни.
 Чумаченко, Павел Леонидович (род. 1971) — российский спортсмен, участник Олимпийских игр (2004), чемпион России 2002, 2003 гг. в толкании ядра.
 Чумаченко, Сергей Леонидович (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Чумаченко, Феодосий (род. 1973) — молдавский легкоатлет.
 Чумаченко, Юрий Николаевич (род. 1939) — машинист локомотивного депо Москва-Сортировочная, Герой Социалистического Труда.